Armeeabteilung A steht für:

 Armeeabteilung A (Deutsches Kaiserreich) im Ersten Weltkrieg
 Armeeabteilung A (Wehrmacht) im Zweiten Weltkrieg